Пелетмінський; Пелетминський

 Пелетминський Олександр Сергійович — кандидат фізико-математичних наук, лавреат Державої премії України в галузі науки і техніки 2020 року.
 Пелетмінський Сергій Володимирович (1931—2022) — вчений у галузі теоретичної фізики. Академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України.

Примітки